

Geografia
 Sant Agustí de Lluçanès – comune della comunità autonoma della Catalogna in Spagna

Persone 
 Agustí Chalaux i de Subirà (1911-2006) – politico e intellettuale catalano
 Ignacio Agustí Peypoch (1913-1974) – scrittore e giornalista spagnolo
 Miquel Agustí (1560-1630) – erudito catalano